Villa Rica steht für:

 Villa Rica (Georgia), Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia
 Villa Rica (Kolumbien), Stadt im kolumbianischen Departamento Cauca
 Villa Rica (Oxapampa), Stadt in der peruanischen Provinz Oxapampa
 Distrikt Villa Rica, Distrikt in der peruanischen Provinz Oxapampa
 Villa Rica de la Vera Cruz, Name der ersten spanischen Ansiedlung bei der mexikanischen Stadt Veracruz (Veracruz) 

Siehe auch:
 Villarrica
 Vila Rica, Kurzform von Vila Rica do Albuquerque, bis 1823 Name der brasilianischen Stadt Ouro Preto